Toto je seznam bulharských měst s více než 20 000 obyvateli.

Externí odkazy 
 

 
města
Bulharsku